A edição de 1980/1981 da Taça dos Clubes Vencedores de Taças foi vencida, pela primeira vez, pelos soviéticos do Dínamo Tbilisi que, na final, derrotaram os alemães-orientais do Carl Zeiss Jena por 2-1. Esta final entre soviéticos e alemães-orientais foi das poucas entre clubes do Leste europeu, mas, devido às restrições nos regimes comunistas, poucos adeptos foram permitidos a irem à final, estando poucos mais de 5.000 espectadores a assistir à final. Ambos os clubes foram os "tomba-gigantes" da competição, eliminando clubes como o AS Roma, Valencia CF, Feyenoord Rotterdam e o SL Benfica.

O representante português, o SL Benfica, chegou às meias-finais da competição, sendo eliminado pelos alemães-orientais do Carl Zeiss Jena.

Pré-eliminatória

Esquema

Primeira Eliminatória

Segunda Eliminatória

Quartos-de-Final

Meias-Finais

Final 

1980 no futebol
1981 no futebol
Edições da Taça dos Clubes Vencedores de Taças